

Patronyme

 Daniel Bernal (1973-), coureur cycliste colombien ;
 Egan Bernal (1997-), coureur cycliste colombien ;
 Émilia Dérou-Bernal (1984-), actrice franco-espagnole ;
 Freddy Bernal (1962-), homme politique vénézuélien ;
 Gabriel Bernal (1956-2014), boxeur mexicain ;
 Gael García Bernal (1978- ), est un acteur et réalisateur mexicain ;
 Jaime Ramírez Bernal (1989-), un coureur cycliste colombien ;
 John Desmond Bernal (1901-1971), est un scientifique britannique ;
 Marcelino Bernal Perez (1962- ), est un ancien footballeur mexicain ;
 Martin Bernal (1937-2013), est un historien américain, professeur à l'université Cornell ;
 Rafael Bernal (1915-1972), écrivain, un journaliste et un diplomate mexicain ;
 Ricardo Bernal (1970- ), est un ténor mexicain.

Lieux 

Bernal (Argentine)

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique